Denumirea de Valea Puțului se poate referi la următoarele așezări din județul Buzău, România:
 Valea Puțului, un sat din comuna Merei, Buzău;
 Valea Puțului Lipia, un fost sat din aceeași comună, comasat în trecut cu satul Lipia;
 Valea Puțului, un sat desființat în 1968 și inclus în localitatea Săpoca din comuna Săpoca